Лос Патитос има више значења:

 Лос Патитос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Патитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Патитос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику